Сан Мигел дел Алто има више значења:

 Сан Мигел дел Алто (Вијеска), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Сан Мигел дел Алто (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Мигел дел Алто (Сантијаго Папаскијаро), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику